

Personnalités 

  (1883-1965), prêtre et éducateur brésilien ;
 Lidwine Meneguzzi (1901-1941), religieuse italienne, bienheureuse catholique ;
 Paolo Meneguzzi (né en 1976), chanteur suisse.